Le Train de 16 h 50 est le titre des œuvres suivantes :
 Le Train de 16 h 50 (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1957, mettant en scène Miss Marple, qui a connu plusieurs adaptations :
 Le Train de 16 h 50 (), film britannique en noir et blanc de George Pollock sorti en 1962 ;
 Le Train de 16 h 50 (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One, diffusé en 1987 ;
 Le Train de 16 h 50 (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2004.